Далем може бити:

 Далем (Француска), насеље и општина у североисточној Француској у региону Лорена, у департману Мозел.
 Далем (Северни Ајфел), општина у њемачкој савезној држави Северна Рајна-Вестфалија у округу Ојскирхен.
 Далем (Битбург), општина у њемачкој савезној држави Рајна-Палатинат у округу Ајфелкрајс Битбург-Прим.
 Далем (Доња Саксонија), општина у њемачкој савезној држави Доња Саксонија у округу Линебург.